Die European-Le-Mans-Series-Saison 2019 war die 16. Saison der European Le Mans Series (ELMS). Die Saison startete am 14. April in Le Castellet und endete am 27. Oktober in Portimão. Die Saison bestand aus 6 Rennen.

Teams und Fahrer

LMP2

LMP3

LMGTE

Rennkalender

Wertungen

Punktesystem

LMP2

Fahrerwertung

Teamwertung

LMP3

Fahrerwertung

Teamwertung

LMGTE

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Homepage der European Le Mans Series
 Offizielle Ergebnisdatenbank

Einzelnachweise 

Le-Mans-Series-Saison
Motorsportsaison 2019